Свинья́:
 Свиные  — семейство млекопитающих.
 Свиньи, или Кабаны () — род млекопитающих.
 Домашняя свинья () — домашнее животное рода кабанов.
 «Свинья» — атакующее боевое построение рыцарского войска в виде тупоконечного клина.
 Свинья — сленговое название зимника, чехла для видеокамеры (камкордера) на ТВ.
 «Свинья» — игра в кости.
 Свинья — река во Львовской области Украины, бассейн Вислы.
 «Свинья» () — драматический триллер Майкла Сарноски (США — Великобритания, 2021).
 Свинья — прозвище солиста панк-группы «Автоматические удовлетворители» Андрея Панова (1960—1998).

См. также 
 Боевые свиньи
 Свинья-копилка
 Свинья Pink Floyd — надувная свинья, один из фирменных знаков группы Pink Floyd.
 «Свинья на радуге» — первый студийный альбом группы «ДДТ» (1982).
 Кроммионская свинья — чудовище в древнегреческой мифиологии.
  (значения)
 Piggies — песня The Beatles из Белого альбома (1966).
 PIGS — сокращение для негативного обозначения четырёх стран Европы с крупным финансовым долгом.